Italijansko nogometno prvenstvo 1909.

Zmagovalec prvenstva je bil U.S. Pro Vercelli Calcio.

Kvalifikacije

Ligurija 
17. januar in 7. februar

|}

Povratna tekma
21. februar na nevtralnem igrišču

|}

Lombardija 
10., 17. in 24. januar

|}

Razvrstitev

Piedmont

Krog 1 
10. in 17. januar

|}

Ker sta obe ekipi zmagali predhodno tekmo, je bilo potrebna povratna tekma.

 Povratna tekma
24. januar na igrišču Juventusu

|}

Torino je napredoval v Krog 2.

Krog 2 
7. februar in 14. marec

|}

Veneto 
Venezia je bila edina prijavljena ekipa.

Polfinale

Lombardija-Veneto 
21. februar in 28. marec

|}

Piedmont-Ligurija 
21. in 28. marec

|}

Finale 
4. in 25. april

|}

Viri 
Almanacco Illustrato del Calcio - La Storia 1898-2004, Panini Edizioni, Modena, September 2005

1909
1909 v nogometu